San Carlos (Antioquia), na Colômbia
San Carlos (Córdoba), na Colômbia
San Carlos (departamento), na Argentina
San Carlos (Salta), cidade
San Carlos (Arizona), nos Estados Unidos
San Carlos (Califórnia), nos Estados Unidos
San Carlos (Chile)
San Carlos (Uruguai)
San Carlos Sija, cidade guatemalteca
San Carlos Alzatate, cidade guatemalteca
San Carlos (Paraguai), distrito 
San Carlos (El Salvador), município 
Nuevo San Carlos, cidade guatemalteca
San Carlos Park, na Flórida
San Carlos (distrito do Peru), na região de Amazonas
Estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile
San Carlos Guaroa, na Colômbia

Ver também 
 San Carlo Canavese
 Vanzone con San Carlo

Desambiguações de topônimos